2. Feldhockey-Bundesliga 2017/18 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2017/18 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2017/18 (Herren)